Simplul masculin al Campionatului de tenis de la Dubai 2022 are loc în a doua jumătate a lunii februarie 2022. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția Turneului de tenis de la Dubai care se joacă pe terenuri cu suprafeță dură, în aer liber. Campionul en-titre a fost rusul Aslan Karațev, dar a pierdut în prima rundă.

Andrei Rubliov a câștigat titlul, învingându-l în finală pe Jiří Veselý, cu scorul de  6–3, 6–4. Veselý a intrat în turneu pe locul 123 mondial în clasamentul ATP, devenind astfel finalistul clasat cel mai slab din istoria turneului. 

Acest turneu a marcat prima apariție a lui Novak Djokovic de când nu a putut concura la Australian Open 2022 din cauza anulării vizei sale. Ca urmare a pierderii în sferturile de finală în fața lui Jiří Veselý, Djokovic a pierdut locul 1 mondial în fața lui Daniil Medvedev.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Informații jucători 

2022
ATP Tour 2022